szinkronizálás, olyan filmgyártási tevékenység, melynek során egy már meglévő képanyaghoz új dialógusokat vesznek fel lecserélve vagy részben elfedve az eredetit.
 szinkronizálás: háromfázisú generátor üzembehelyezésénél az a művelet, melynek során a generátor fordulatszámát és fázisszögét a hálózati frekvenciával és fázissal szinkronba hozzák, mielőtt összekapcsolnák a kettőt.
 szinkronizálás, amikor egy felhasználói profilhoz több információs egységet (pl. okostelefont, táblagépet) kapcsolnak.